Катберт Николсон Виктор (; род. , Санта-Крус (Виргинские острова) — профессиональный баскетболист Американских Виргинских островов, играет на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Мобис Фоебус».

Карьера 
Виктор начал карьеру в команде университете города Мюррей. В заключительном сезоне в NCAA Виктор был признан лучшим игроком конференции, его статистика - 14,6 очка и 10,2 подбора в среднем за игру.

В 2004 году Катберт перебрался в Испанию, где шесть сезонов отыграл во втором по значимости дивизионе испанского чемпионата.

В сезоне 2008/2009 играл за клуб «Мелилья», набирая в среднем за игру 14 очков и 6,3 подборов в 37 матчах за сборную и был кандидатом на лиги MVP.

28 июля 2009 года подписал контракт с другой испанской командой — «Менорка», в составе которой завоевал право участия в ACB.

В августе 2011 года подписал контракт с российским клубом «Спартак-Приморье», став одним из лидеров чемпионата России 2011/2012 по количеству подборов. Виктор принял участие в 17 матчах, набирая 13,5 очка, 7,2 подбора и 1,5 перехвата в среднем за игру.

В августе 2012 года перешёл во французский «Ле-Ман», набирая за клуб 9,8 очка в среднем за матч.

С 2013 года выступает за волгоградский «Красный Октябрь».

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»

Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Менорка»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Красный Октябрь»